Oberweier ist der Name mehrerer Orte in Baden-Württemberg:

 Oberweier, Stadtteil von Bühl, Landkreis Rastatt
 Oberweier (Ettlingen), Stadtteil von Ettlingen, Landkreis Karlsruhe
 Oberweier, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis
 Oberweier (Gaggenau), Stadtteil und Dorf von Gaggenau, Landkreis Rastatt

Siehe auch:
 Oberweyer